Lauensteinstraße steht für:
 Lauensteinstraße (Hamburg)
 Lauensteinstraße (Lüneburg)